Le championnat du Groenland de football 1990, organisée sous l'égide de la fédération du Groenland de football, a vu la victoire du club de NÛK.

Premier tour (niveau local)

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Second tour (niveau régional)

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Phase finale

Groupe A

Groupe B

Matches de classement 

 Demi-finales :
 Aqigssiak 2-1 K-33
 NÛK 4-3 Disko-76

 Troisième place :
 K-33 4-2 Disko-76

 Finale :
 NÛK 6-0 Aqigssiak

Lien externe 

  Sport Soccer Statistics Foundation

Championnat du Groenland de football
Groenland